За́кинтос:

 Закинтос — административный центр нома Закинтос, остров Закинф.
 Закинтос — ном в области Ионические острова, Греция.
 Закинтос — пролив Ионического моря между полуостровом Пелопоннес и островом Закинф, Греция.

См. также 
 Закинф